Handia può indicare:
Handia, città indiana dell'Uttar Pradesh
Handia, film basco/spagnolo di Netflix del 2017